Spojení písmen C a H může mít různé významy:

CH 
 CH – kód ISO 3166-2 pro Švýcarsko
 BW-CH – bývalý kód ISO 3166-2 pro distrikt Chobe
 zkratka stanice metra Chodov
 CH jako zkratka pro matematické tvrzení nazývané hypotéza kontinua
 bývalá SPZ okresu Cheb

Ch 
 Ch, čtrnácté písmeno české abecedy
 Chardonnay, zkratka odrůdy vinné révy

.ch 
 .ch – internetová doména nejvyššího řádu pro Švýcarsko

ch 
 chamorro – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

Externí odkazy